La temporada de futbol 1992-93 correspon a la 62a edició de la segona divisió espanyola de futbol que es va disputar entre el 5 de setembre de 1992 i el 21 de juny de 1993. La UE Lleida va guanyar el campionat i, junt amb el Real Valladolid va aconseguir l'ascens a la primera divisió espanyola de futbol para la temporada 1993/94.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Promoció d'ascens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Campió: UE Lleida.
 Ascensos a Primera divisió: UE Lleida, Real Valladolid i Racing de Santander.
 Descensos a Segona divisió: RCD Espanyol, Cádiz CF i Real Burgos CF.
 Ascensos a Segona divisió: CD Leganés, CD Toledo, Real Murcia i Hèrcules CF.
 Descensos a Segona divisió B: UE Figueres, CD Lugo, Sestao SC i CE Sabadell.
 Màxim golejador:  Aquino (CP Mérida).
 Porter menys golejat:  Mauro Ravnic (UE Lleida).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1992
Competicions futbolístiques del 1993